Geagea (en ) est un patronyme libanais, porté notamment par :

 Samir Geagea (né en 1952), ancien chef de milice et homme politique libanais ;
 Sethrida Geagea (née en 1967), épouse de Samir Geagea depuis 1987.

Patronyme libanais